Лэйрд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
Лэйрд, Крэйг (род. 1953) — новозеландский и австралийский шахматист.
Лэйрд, Макгрегор (1808—1861) — шотландский кораблестроитель и торговец, один из пионеров британской торговли на реке Нигер.
 Лэйрд, Мелвин (1922—2016) — американский политический деятель, член Республиканской партии. См. также